In 2009 werd de Davis Cup voor de 98e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landen en wordt sinds 1900 elk jaar gehouden. Spanje wist met succes zijn titel te verdedigen.

Wereldgroep 

Eerst genoemd team speelde thuis.

Regionale zones 
Onder het niveau van de Wereldgroep spelen de overige landen in een van de drie regionale zones.

Play-off wereldgroep 
De beste acht landen uit de regionale zones spelen met de acht verliezers uit de eerste ronde van de wereldgroep in de play-off. De winnaars spelen het jaar erop in de wereldgroep, de verliezers in hun regionale zone.

België 
België speelt in de regionale groep 1.

België had in de eerste ronde een bye en speelde in de tweede ronde thuis tegen Polen. Deze wedstrijd werd gewonnen waardoor België in september thuis tegen Oekraïne een wedstrijd speelde om promotie naar de wereldgroep. Deze wonnen ze eveneens, waardoor België volgend jaar uitkomt in de wereldgroep.

Nederland 
Nederland speelt in de Wereldgroep (Zie hierboven).

Door het verlies in de eerste ronde moest Nederland in september thuis tegen Frankrijk in een beslissingswedstrijd proberen om zich te handhaven in de Wereldgroep. Deze verloren ze eveneens, waardoor ze volgend jaar uitkomen in de regionale groep 1.

Aruba 
Aruba speelt in de regionale groep 4.

Aruba speelde in april in El Salvador een toernooi met de vier andere landen uit de regionale groep 4. Dit waren Bermuda, Panama, Trinidad & Tobago en de Amerikaanse Maagdeneilanden. De beste twee teams promoveren naar de regionale groep 3. Aruba slaagde hierin nadat het alle wedstrijden met 2-1 wist te winnen.

Nederlandse Antillen 
De Nederlandse Antillen speelt in de regionale groep 2.

De Nederlandse Antillen speelde in maart een uitwedstrijd tegen Venezuela. Deze wedstrijd werd verloren. Als gevolg hiervan moest het in juli thuis tegen Jamaica degradatie zien te voorkomen. Dit lukte waardoor de Antillen zich handhaaft in de regionale groep 2.